Walerij Kobielew, ros. Валерий Кобелев (ur. 4 marca 1973 w Kałudze) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Kaługa CSKA.

1 lutego 1995 na skoczni Puijo w Kuopio zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, gdzie zajął 48. miejsce. Pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi zdobył 30 listopada 1997 w Lillehammer, zajmując dziewiąte miejsce. 20 grudnia 1998 podczas konkursu w Harrachovie zajął 18. miejsce. 29 stycznia 1999 w Willingen był 15. 7 lutego tego samego roku na skoczni w Harrachovie zajął 14. lokatę. W sezonie 1998/1999 (podczas kwalifikacji 18 marca 1999) na Velikance w Planicy doznał groźnego upadku. Przez długi czas przebywał w szpitalu, początkowo w stanie ciężkim. Jego leczenie i rehabilitacja zostały sfinansowane przez Martina Schmitta.

8 grudnia 2001 na skoczni w Villach podczas zawodów PŚ zajął szóstą pozycję. 22 grudnia 2001 na dużej skoczni w Predazzo zajął dziewiąte miejsce. 1 stycznia 2002 w Garmisch-Partenkirchen był ósmy, a trzy dni później na Bergisel w Innsbrucku siódmy, dzięki czemu cały Turniej Czterech Skoczni 2001/2002 zakończył na 19. miejscu. 24 stycznia 2002 w Hakubie zajął 15. miejsce, a dwa dni później na skoczni w Sapporo zajął najwyższe w karierze miejsce w Pucharze Świata, zajmując piątą lokatę, tuż za Andreasem Widhölzlem, Martinem Kochem, Noriaki Kasai i Peterem Žontą. Był to ostatni konkurs, w którym Kobielew zdobył punkty Pucharu Świata. Ostatni występ w zawodach tej rangi zaliczył 4 lutego 2006 w Willingen, gdzie zajął 47. miejsce.

Skakał na nartach Rossignol, używał wiązań Silvretta i butów Adidas.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 54. miejsce (K-90), 35. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 29. miejsce (K-90), 17. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 9. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 26. miejsce (K-120), 36. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 39. miejsce (K-120), 33. miejsce (K-95)
 Drużynowo
 1999  Ramsau – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 50.
 sezon 1998/1999: 44.
 sezon 2000/2001: 70.
 sezon 2001/2002: 21.

Miejsca w ,,10" w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997/1998 – 28.
 1998/1999 – 39.
 2001/2002 – 19.
 2002/2003 – 56.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 61.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 38.
 2001 – 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Kałudze
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002